Basilicata – regione italiana
 Provincia di Basilicata – unità amministrativa del Regno di Napoli e del Regno delle Due Sicilie
 Giustizierato di Basilicata – unità amministrativa del Regno di Sicilia
 Classe Basilicata – classe di navi militari
 Basilicata – incrociatore della Regia Marina